Хосе Пас Сольдан:
 Пас Сольдан, Хосе Грегорио (1808—1875) — перуанский дипломат, государственный деятель.
 Пас Сольдан, Хосе Эдмундо (род. 1967) — боливийский писатель.